Барасал:

 Барасал — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Гуарда. Является составной частью муниципалитета Сабугал
 Барасал — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Гуарда. Является составной частью муниципалитета Селорику-да-Бейра